Hoffer József (1922–2004) labdarúgó, edző, újságíró
Hoffer József (1956) atléta, tízpróbázó